Намцы () — топоним:

 Намцы — село, административный центр Намского улуса, Республика Саха (Якутия).
 Намцы — одно из двух названий села Хомустах Намского наслега Верхневилюйского улуса, Республика Саха (Якутия).

См. также 
Намский () — топоним:

 Намский улус () — один из улусов (районов) Республики Саха (Якутия).
 Намский наслег () — один из наслегов Верхневилюйского улуса Республики Саха (Якутия).